Aoste kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Aoste, Isère, kommun, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Italien 

 Aosta, regionhuvudort och kommun, Valle d'Aosta,